Ahmad Al-Mutairi – atleta kuwaitiano
 Ahmad Al-Mutairi – ex calciatore kuwaitiano
 Khalaf Al-Mutairi – ex calciatore kuwaitiano
 Nawaf Al-Mutairi – ex calciatore kuwaitiano